Зо́я Я́ковлева:
 Яковлева, Зоя Ивановна (1933—2008) — советский государственный и общественный деятель, Герой Социалистического Труда.
 Яковлева, Зоя Титовна (1898—1944) — советская актриса. 
 Яковлева, Зоя Юлиановна (1862—1908) — русская писательница конца XIX века.